Con il nome di Ford Model A si intendono due differenti veicoli, prodotti in tempi diversi, dalla Ford Motor Company
Ford Model A (1903), il primo modello prodotto dal 1903 al 1905
Ford Model A (1927), modello costruito dal 1927.